John Coward ist der Name folgender Personen:

* John Coward (Eishockeyspieler) (1910–1989), britischer Eishockeyspieler
 John Coward (Gouverneur) (1937–2020), britischer Vizeadmiral und Politiker, Vizegouverneur von Guernsey
 John Coward (Dartspieler), englischer Dartspieler